GGG puede hacer referencia a:

Gentaro Takahashi, luchador japonés.
Gennady Gennadievich Golovkin, boxeador de Kazajistán.
Grinding Gear Games, compañía desarrolladora de videojuegos.
Guns, God and Government Tour, la octava gira de Marilyn Manson.